În algebra abstractă, sedenionii formează structuri algebrice cu 16 dimensiuni obținuți prin aplicarea Construcției Cayley-Dickson, studiate de . În general, sedenionii se notează cu .

Sedenionii Cayley-Dickson 

La fel ca octonionii Cayley-Dickson,înmulțirea sedenionilor Cayley-Dickson nu este nici comutativă, nici asociativă. Dar, în comparație cu octonionii, sedenionii nu au proprietatea de a deveni alternativi. Cu toate acestea, ei au proprietatea unei puternice asociativități, care poate fi declarată pentru orice element x din , unde puterea  este bine definită. De asemenea, ei sunt și flexibili. Orice sedenion este o combinație liniară reală de unitate 1, e1, e2, e3, ..., și e15,
care formeză o bază a spațiului vectorial al sedenionilor.

Sedenionii au un element de identitate multiplicativ 1 și nu au nici un divizor. Asta înseamnă că două numere non-zero pot fi înmulțite pentru a obține zero: de exemplu (e3 + e10)×(e6 − e15). Toate sistemele de numere hipercomplexe bazate pe construcția Cayley-Dickson de la sedenioni mai departe nu au nici un divizor.

Tabla înmulțirii ai acestor sedenioni arată în felul următor:

Aplicații 
 a arătat că spațiul de norma 1 la sedenioni este homeomorfică pentru forma compactă a Grupului Lie.

Vezi și 
 Număr hipercomplex
 Cuaternion
 Octonion

Referințe 

 Kinyon, M.K., Phillips, J.D., Vojtěchovský, P.: C-loops: Extensions and constructions, Journal of Algebra and its Applications 6  (2007), no. 1, 1–20. 
 Kivunge, Benard M. and Smith, Jonathan D. H: "Subloops of sedenions", Comment.Math.Univ.Carolinae 45,2 (2004)295–302.

Numere